

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Walj“ beginnt.

Walj 



Walju 
 Waljukewitsch, Dsmitryj (* 1981), slowakischer Dreispringer
 Waljukewitsch, Henads (1958–2019), belarussischer Dreispringer
 Waljukewitsch, Wiktorija Wladimirowna (* 1982), russische Dreispringerin